Битва за Власеницу:

 Битва за Власеницу — операция Народно-освободительной армии Югославии по штурму города Власеницы.
 Битва за Власеницу — вторая операция Народно-освободительной армии Югославии по попытке захвата города Власеницы.